JPF est un sigle qui peut désigner :
 Jacques Perrin-Fayolle (1920-1990), un architecte français ;
 Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF ;
 Jeunesses populaires françaises, un mouvement de jeunesse du Parti populaire français fondé par Jacques Doriot (1898-1945) ;
 Jeunes pour la France, une organisation politique de jeunesse du Mouvement pour la France rassemblant les adhérents et les sympathisants de moins de 30 ans ;
 Junior Pharma France, une association à but non lucratif qui a pour vocation d'accompagner la création d'association étudiante à but pédagogiques au sein des facultés de pharmacie française, et de promouvoir le mouvement Junior Pharma.

Notes et références